Верна́дська:

 Вернадська Ганна Петрівна (1837–1898) — українська музична педагогиня.
 Вернадська Марія Миколаївна (1831–1860) — російська публіцистка.
 Толь (Вернадська) Ніна Володимирівна (1898–1986) — чесько-американська лікарка-психіатриня.

Див. також 
 Вернадські
 Вернадський

Жіночі форми прізвищ